Logan Williams (Vancouver, 9 de abril de 2003 - Port Coquitlam, 2 de abril de 2020) foi um ator canadense. Ficou conhecido pelo seu papel em The Flash, onde interpretou Barry Allen quando era jovem.

Filmografia

Morte 
Em 2 de abril de 2020, 7 dias antes de completar 17 anos, sua morte foi noticiada pelo ator Grant Gustin. A causa de sua morte foi overdose de fentanil.

Ligações externas 
 
 Logan Williams no Letterboxd

Naturais de Vancouver
Atores do Canadá
Mortes por uso de drogas